Rosin peut désigner :

Chimie
 Rosin, autre nom donné à la colophane, résidu solide obtenu après distillation de la térébenthine, de l'oléorésine, substance récoltée à partir des arbres résineux.

Toponymie
en Pologne
 Rosin, un village dans la voïvodie de Lubusz